Holsted Sogn henviser til flere artikler:
 Holsted Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune og i Næstved Provsti
 Holsted Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune og i Malt Provsti